Real Talk (Fabolous), het derde muziekalbum van de Amerikaanse rapper Fabolous, uitgebracht in 2004
 Real Talk (Lecrae), het debuutalbum van de Amerikaanse hiphopartiest Lecrae, uitgebracht in 2005
 Real Talk (Man Overboard), het debuutalbum van de Amerikaanse poppunkgroep Man Overboard, uitgebracht in 2010